Владимир Косточкин:
 Косточкин, Владимир Васильевич (1914—1997) — советский учёный в области теории воздушно-реактивных двигателей, основатель научного направления надёжности в авиационной промышленности.
 Косточкин, Владимир Владимирович (1920—1992) — российский архитектор-реставратор, историк, искусствовед.